Vello – frazione del comune di Marone
 Vello – sinonimo di pelliccia
 Vello d'oro – mito greco la cui conquista era l'obiettivo degli Argonauti